Publi Semproni Sop
 Síndrome de l'ovari poliquístic (SOP)
 Subdirecció Operativa de la Policia (SOP)